Nickenich steht für:

 Nickenich, eine Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz

Nickenich ist ein Namensteil folgender Personen:

 Heinrich Ferdinand von der Leyen zu Nickenich (~1639–1714), deutscher katholischer Geistlicher, Dompropst in Mainz und Chorbischof in Trier 
 Richard Gramann von Nickenich (~1450–1513), deutscher Philosoph, Diplomat und Rechtsgelehrter

Siehe auch:
 Nickenig